Gminy w USA:
 Current (ang. Current Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Current (ang. Current Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas